Le terme Sexte (calqué du latin sextus « sixième ») désigne : 
un office de la liturgie des Heures dans l'Église catholique romaine ; 
un recueil de droit canonique.